Joseph Brunet peut désigner :
 Joseph Brunet (1829-1891), un magistrat et homme politique français ;
 Joseph Brunet (1834-1904), un politicien fédéral et provincial québécois.